Burgbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Burgbach (Bad Rippoldsau), Zinken im Ortsteil Bad Rippoldsau der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Burgbach (Baldeggersee), westlicher Zufluss des Baldeggersees bei Wolfetswil, Gemeinde Hitzkirch, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern
 Burgbach (Echaz), rechter Zufluss der Echaz in Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-WÜrttemberg
 Burgbach (Garnbach), linker Zufluss des Garnbachs (zur Amper) nahe Burgholz, Gemeinde TürkenfeldLandkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Burgbach (Große Krems), rechter Zufluss der Großen Krems bei Kaltenbach, Markt Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Burgbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Eich, Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burgbach (Thomataler Bach), linker Zufluss vom Goldbrunnock des Thomataler Bachs (zur Mur) bei Thomatal, Bezirk Tamsweg, Salzburg
 Burgbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Burgbach, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg; siehe Burgbachwasserfall
 Burgbach, alter Name des Burggraben (Attersee), Bach zum Attersee im Schafberggebiet bei Burgbachau, Gemeinde Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg; am Oberlauf Grenzbach zu Oberösterreich

Siehe auch:
 Burgbacher
 Burgerbach
 Burggraben